François Parfaict (1698-1753), historien du théâtre français ;
Claude Parfaict (~1701-1777), son frère, historien du théâtre français.